Az Evo több dologra is utalhat:
Mitsubishi Lancer Evolution autó
Evo Steve Vai gitárja
Evo Magazine egy brit autós szaklap